Bernardo Guillermo de Montpellier, o Guillermo IX de Montpellier (en catalán: Bernat Guillem de Montpeller) (? - Puig, 1238), fue un Señor de Montpellier y Señor de Aumelas entre los años 1202 y 1204. Era hijo ilegítimo de Guillermo VIII de Montpellier, al que sucedió, y de su amante Inés de Castilla.

Fue destituido una vez el papa le declaró bastardo y cedieron el señorío a su medio hermana, Maria de Montpellier.

Contrajo matrimonio con Juliana de Entenza con quien tuvo a sus hijos Bernardo Guillermo de Entenza y Guillermo de Entenza. Falleció en 1238 en la ciudad valenciana del Puig por muerte natural.

Notas y referencias 

Señores de Montpellier
Nacidos en Montpellier